Finala Cupei Campionilor Europeni 1970 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe San Siro, Milano, pe 6 mai 1970. Meciul a fost între Feyenoord din Olanda și Celtic din Scoția, care s-a terminat 2-1 după prelungiri.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1969-70

Legături externe
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
1969-70 season at UEFA website
European Cup History 1970 

1970 în fotbal
1970